Ford Falcon (Noord-Amerika), een auto die door Ford geproduceerd werd van 1960 tot 1970
 Ford Falcon (Australië), een auto die door Ford Australië geproduceerd werd van 1960 tot 2016
 Ford Falcon (Argentinië), een auto die door Ford Argentinië geproduceerd werd van 1962 tot 1991
 Ford Falcon van, een minibusje van de eerste generatie Ford E Series dat door Ford geproduceerd werd in de jaren 60